«Почему не Эванс?» — название ряда многосерийных экранизаций одноимённого романа Агаты Кристи:
 Почему не Эванс? (мини-сериал, 1980) — трёхсерийный телефильм Джона Дэвиса и Тони Уэрмби.
 Почему не Эванс? (мини-сериал, 2022) — трёхсерийный фильм Хью Лори.